Kaltenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Kaltenegger (* 1949), steirischer Politiker (KPÖ)
 Friedrich Kaltenegger von Riedhorst (1820–1892), österreichischer Beamter und Politiker
 Fritz Kaltenegger (* 1971), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Isabella Kaltenegger (* 1975), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Lisa Kaltenegger (* 1977), österreichische Astronomin
 Marie Luise Kaltenegger (* 1945), österreichische Journalistin und Publizistin
 Oskar Kaltenegger (1886–1976), österreichischer Jurist, Beamter und Politiker (NSDAP)
 Roland Kaltenegger (* 1941), deutscher Autor für militärgeschichtliche Themen 

Siehe auch:
 (7734) Kaltenegger, Asteroid